Наджафи — арабская фамилия. Известные носители:

 Наджафи, Абдол-Али (род. 1961) — иранский военачальник, бригадный генерал.
 Наджафи, Мухаммад Хусейн (род. 1932) — мусульманский богослов шиитского толка.